Lohusuu se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Lohusuu, comună (vald) în Județul Ida-Viru, Estonia

Localități
 Lohusuu, târgușor (alevik), reședința comunei Lohusuu